Les Ornithothoraces constituent un clade d'avialiens qui regroupe tous les énantiornithes (groupe entièrement fossile d'oiseaux primitifs) et les euornithes (« vrais oiseaux »), qui inclut les oiseaux actuels (Aves) et leurs ancêtres fossiles proches.

Étymologie et caractéristiques 
Leur nom signifie « thorax d'oiseau » pour indiquer l'anatomie très évoluée de leur thorax, par rapport à celle des Avialae plus primitifs. Cette anatomie est caractérisée par un grand sternum caréné, des os coracoïdes allongés, une articulation glénoïde modifiée à l’épaule et une cage thoracique semi-rigide. 

Cette évolution des os de la région thoracique leur assure une capacité de vol supérieure à celle de leurs prédécesseurs.

Datation 
Les plus anciens membres du clade des Ornithothoraces appartiennent aussi bien au sous-groupe entièrement fossile des énantiornithes (Protopteryx fengningensis, Eopengornis martini et Cruralispennia multidonta), qu'au sous-groupe des euornithes (Archaeornithura meemannae) qui abrite également les oiseaux modernes.
Ils proviennent de la formation géologique d'Huajiying en Chine, dans des niveaux stratigraphiques datés de  (millions d'années), au cours de l'Hauterivien (Crétacé inférieur). Les énantiornithes ont disparu lors de l'extinction massive du Crétacé, il y a environ  (millions d'années).

Classification

Définition 
La classification des oiseaux préhistoriques est loin d'être stabilisée et un grand nombre de taxons a été créé.

En 1994, Chiappe et Calvo définissent le groupe des Ornithothoraces d'un  point de vue phylogénétique, comme un clade regroupant le dernier ancêtre commun dIberomesornis romerali et des oiseaux modernes ainsi que tous ses descendants.

En 1998, Paul Sereno utilise la même définition mais en remplaçant Iberomesornis romerali par Sinornis santensis.

La découverte et la description de nombreux genres chinois d'Ornithothoraces, ou d'oiseaux juste en amont de ce groupe, a permis au paléontologue Min Wang et son équipe de réaliser en 2016 une analyse phylogénétique globale du groupe. Leurs cladogrammes sont reportés ci-dessous.

Cladogrammes (Min Wang , 2016)

Position des Ornithothoraces au sein des Avialae

Cladogramme des Ornithothoraces

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Deinonychosauria
 Avialae

Paravien (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1994